Ойконим

 Мулла-Эли — прежнее название села Камышинка в Симферопольском районе Крыма
 Мулла-Эли — прежнее название села Пены в Нижнегорском районе Крыма